Ai Maeda (1983-), actrice japonaise
Aki Maeda (1985-), actrice japonaise
Aki Maeda (1980-), chanteuse japonaise
Ami Maeda (1995-), chanteuse et idole japonaise
Atsuko Maeda (1991-), chanteuse, actrice et idole japonaise
Echiko Maeda (1952-), joueuse de volley-ball japonaise
Eri Maeda (1974-), artiste verrière japonaise
Genzō Maeda (1831-1906), photographe japonais
Hashibé Maeda, personnage du manga Love & Collage
Hideki Maeda (1954-), footballeur japonais
Irori Maeda (1997-), chanteuse et idole japonaise
John Maeda (1966-), artiste, graphiste, enseignant et chercheur américain
Jun Maeda (1975-), écrivain japonais
Kazuya Maeda (1982-), footballeur japonais
Keiko Maeda (1980-), judokate japonaise
 Kohei Maeda (1994-), coureur cycliste japonais
Koji Maeda (1969-), footballeur japonais
Mahiro Maeda (1963-), réalisateur japonais
Masafumi Maeda (1983-), footballeur japonais
Michiko Maeda (1934-), actrice japonaise
Mitsuyo Maeda (1878-1941), judoka japonais
Nobuhiro Maeda (1973-), footballeur japonais
Osamu Maeda (1965-), footballeur japonais
Ryōichi Maeda (1981-), footballeur japonais
Sari Maeda (1990-), biathlète japonaise
Seison Maeda (1885-1977), peintre japonais 
Shinzo Maeda (1922-1998), photographe japonais
Shunsuke Maeda (1986-), footballeur japonais
Steven Maeda, scénariste et producteur de télévision américain
Tadashi Maeda (1898-1977), un amiral de la Marine impériale japonaise pendant la Guerre du Pacifique
Tatsuyuki Maeda (1968-), compositeur japonais
Toshiaki Maeda, karatéka japonais
Toshiie Maeda (1539-1599), général japonais
Toshinari Maeda (1885-1942), général japonais
Yonezō Maeda (1888-1954), homme politique japonais
Yūka Maeda (1994-), chanteuse, seiyū et idole japonaise
Yuki Maeda (1979-), chanteuse japonaise

Voir aussi  
Clan Maeda